Protarabellites är ett släkte av ringmaskar. Protarabellites ingår i familjen Ramphoprionidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsborstmaskar
Protarabellites